Partido Democrático Popular pode se referir a:
 Partido Democrático Popular (Nigéria)
 Partido Democrático Popular (Tonga)

Desambiguações de organizações